München, grad u Njemačkoj
 München (2005), film Stevena Spielberga iz 2005.